Мария Боузкова (; ) — чешская теннисистка; победительница четырёх турниров WTA (из них один в одиночном разряде).

Спортивная карьера 
Боузкова воспитывалась в семье в которой были увлечённые игрой в теннис. Прабабушка играла на хорошем уровне в большой теннис. Начала заниматься этим видом спорта в возрасте пяти лет. До 2015 года играла в основном на турнирах среди юниоров и ITF. В 2014 году она выиграла индивидуальный титул на Открытом чемпионате США среди юниоров. Живёт и тренируется попеременно в Праге и Брейдентоне во Флориде. Её обучает и тренирует родной отец Милан Боузков.

Боузкова выиграла 12 одиночных и три парных турнира в женском чемпионате ITF. В феврале 2015 года она дебютировала на турнире WTA Tour в Мексике.

На Кубке Роджерса 2019 года в Торонто, турнир WTA Premier 5, Боузкова вышла из квалификации и добралась до полуфинала, уступив Серене Уильямс 6-1, 3-6, 3-6.

В марте 2020 года на турнире WTA Tour в Монтеррее она дошла до финального поединка, в котором уступила украинской спортсменке Элине Свитолине.

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (4)

Победы (1) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (3)

Финалы турниров WTA в парном разряде (5)

Победы (3)

Поражения (2)

Примечания

Ссылки 
 
 

Теннисисты Чехии